Сарепта (арабский الصرفند — Церпата, Царфат) — город на побережье Средиземного моря, на юге Ливана.

Во времена Ветхого Завета малое поселение Сарепта, располагавшееся почти на середине пути между городами Сидоном и Тиром, принадлежало сначала первому, а потом второму. В IX веке до н. э., во времена пророка Илии, Сарепта была под властью финикийского (хананейского) Сидона, где поклонялись богам Ваалу и Астарте.

Сегодня на месте бывшего селения Сарепта сохранились лишь остатки древних построек и надгробных памятников. Современный город несколько переместился, и называется Сарафанд.

См. также
 Сарептская вдова

Примечания 

Города Ливана
Римские колонии
Города Финикии
Телли